Pojmenování kaple svatého Rocha nese více objektů:

 Kaple svatého Rocha (Hustopeče)
 Kaple svatého Rocha (Kyjov)
 Kaple svatého Rocha (Ramzová)
 Kaple svatého Rocha (Uherské Hradiště)
 Kaple svatého Rocha (Zlaté Hory)
 kaple u hřbitovního kostela Nejsvětější Trojice v Rakovníku
… a řada dalších.

Související články 
 Kostel svatého Rocha